Santarém steht für:
 Distrikt Santarém, portugiesischer Bezirk
 Bistum Santarém (Portugal), katholisches Bistum in Portugal
 Erzbistum Santarém, katholisches Bistum in Brasilien

Ortschaften:
 Santarém (Portugal), Bezirkshaupt- und Bischofsstadt am Tejo, in Portugal
 Santarém (Pará), Stadt im Bundesstaat Pará in Brasilien
 Santarém Novo, Stadt im Bundesstaat Pará in Brasilien

Santarém ist der Familienname folgender Personen:
 João de Santarém, portugiesischer Seefahrer und Entdecker